Масса́р (, ) — французская фамилия. Известные носители:
 Массар, Арман (1884—1971) — французский журналист и фехтовальщик-шпажист, олимпийский чемпион.
  (1740—1822) — французский гравёр.
  (1848—1924) — французский художник и гравёр.
 Массар, Ламбер Жозеф (1811—1892) — скрипач, профессор Парижской консерватории.
  (1812—1889) — французский миниатюрист, гравёр и литограф.
 Массар, Луиза Аглая (1827—1887) — пианистка и музыкальный педагог, жена Ламбера Жозефа Массара.
 Массар, Люсьен (1908—1988) — бельгийский учёный, биолог и педагог.
  (1857—1932) — французский журналист и политик.

См. также 
 Массаро